Vracovice is de naam van een tweetal gemeenten in Tsjechië:
 Vracovice (okres Benešov), gemeente in okres Benešov
 Vracovice (okres Znojmo), gemeente in okres Znojmo